Le Solpontense Futebol Clube est un club cap-verdien de football basé à Ponta do Sol.

En 2016, son entraîneur est João Lopes Rodrígues.

Histoire 

 1990 : Fondation du club
 1999 : Premier titre de champion de Santo Antão du Nord

Palmarès 
 Championnat de L'île de Santo Antão
 Vainqueur en 1998/99, 1999/00, 2007/08, 2009/10 et 2012/13

 Championnat de L'île de Santo Antão (Nord) :
 Vainqueur en 1995/96, 1998/99, 1999/00, 2000/01

 Tournoi d'Ouverture de Santo Antão (Nord) :
 Vainqueur en 1999/00

Bilan saison par saison

Compétition nationale

Compétition régionale

Statistiques 
 Apparitions :
 Nationaux : 3
 Championnats régionaux: 22
 Apparitions en Première Division : 21
 Apparitions en Deuxième Division : 1
 Apparitions en Coupe de Santo Antão Nord : 2

Notes

Liens externes 
 Le Solpontense FC sur Facebook
 Le Solpontense FC sur thefinalball.com

Santo Antão (Cap-Vert)
Club de football au Cap-Vert
Club de football fondé en 1990